KORD se poate referi la:
 Aeroportul Internațional Chicago O'Hare, conform codului IATA
 Kord, trupă românească pop-dance